Катастрофа Ил-86 в Москве — авиационная катастрофа, произошедшая в воскресенье 28 июля 2002 года. Авиалайнер Ил-86 авиакомпании «Пулково» выполнял рейс PLK-9560 по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Сочи — Москва — Санкт-Петербург, но через 1 минуту после вылета из аэропорта Шереметьево рухнул на землю около Дмитровского шоссе. Рейс был перегоночным, поэтому на борту самолёта находились лишь 16 членов экипажа, 14 из которых погибли.

Это единственная катастрофа самолёта Ил-86 за 31 год эксплуатации.

Самолёт 
Ил-86 (регистрационный номер RA-86060, заводской 51483203027, серийный 027) был выпущен Воронежским авиазаводом 29 октября 1983 года. 23 ноября того же года был передан авиакомпании «Аэрофлот» (Ленинградское (Северное) УГА, 1-й Ленинградский ОАО), 30 ноября совершил первый полёт. В 1992 году был передан авиакомпании «Пулково». Оснащён четырьмя двухконтурными турбореактивными двигателями НК-86 производства Куйбышевского моторного завода. На день катастрофы налетал 18 363 часа.

Экипаж 
Состав экипажа рейса PLK-9560 был таким:

 Командир воздушного судна (КВС) — 51-летний Константин Иванович Иванов. Налетал свыше 13 000 часов, свыше 5900 из них на Ил-86, в том числе 4000 в качестве КВС.
 Второй пилот — 52-летний Владимир Андреевич Воронов. Налетал свыше 11 300 часов, свыше 2200 из них на Ил-86.
 Штурман — 51-летний Валерий Андреевич Щербина. Налетал свыше 13 000 часов, свыше 7100 из них на Ил-86.
 Бортинженер — 54-летний Борис Николаевич Кушнеров. Налетал свыше 14 000 часов, свыше 6000 из них на Ил-86.

В салоне самолёта работали 10 бортпроводников:
 Наталья Борисовна Фетисова, 40 лет — старший бортпроводник.
 Галина Васильевна Егорова.
 Ольга Викторовна Наумова.
 Александр Викторович Молчанов, 21 год.
 Татьяна Васильевна Фомушкина, 49 лет.
 Галина Валентиновна Анашкина, 42 года.
 Галина Владимировна Куликова, 47 лет.
 Сергей Юрьевич Траковец, 31 год.
 Татьяна Моисеева, 41 год.
 Арина Виноградова, 34 года.

Также в состав экипажа входили инженеры Александр Павлович Тимофеев и Николай Владимирович Лиуконен.

Катастрофа 
Перегоночный рейс PLK-9560 вылетел из Москвы в 15:25:20 MSK, на его борту находились только 16 членов экипажа.

По свидетельству Административного директора аэропорта Шереметьево Вадима Санджарова, самолёт оторвался от земли на скорости 350 км/ч и стал набирать высоту. Но через 1 минуту и 2 секунды после взлёта (в 15:26:22) оба горизонтальных хвостовых стабилизатора внезапно перешли в крайнее положение — −12° (против нормальных −3°). Пилоты не успели разобраться в ситуации и не успели задействовать резервное управление стабилизатором, это привело к потере скоростной тяги. По разным данным, самолёт падал с высоты 600 метров, при этом мощность двигателей снизилась.

В 15:26:31 рейс PLK-9560 опрокинулся на левый борт и рухнул на лес, полностью разрушился и сгорел. В катастрофе выжили только две стюардессы — Татьяна Моисеева и Арина Виноградова, находившиеся в хвостовой части самолёта, оторвавшейся от удара о землю и оказавшейся вне зоны пожара.

Результаты расследования 
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришла к выводу, что причиной катастрофы рейса PLK-9560 стал выход самолёта на этапе взлёта на закритические углы атаки и режим сваливания, что произошло вследствие перестановки стабилизатора в крайнее положение на кабрирование (−12°), начавшейся через 2-3 секунды после отрыва самолёта от взлётной полосы. Возникший в результате этого кабрирующий момент не мог быть парирован пилотами рулём высоты.

В качестве объяснения причины перестановки стабилизатора в крайнее положение на кабрирование, наряду с возможными ошибочными действиями пилотирующего лётчика (выразившимися в немотивированном длительном зажатии переключателей основного управления стабилизатором на кабрирование), теоретически не исключается возможность сочетания отказа одного из переключателей с действиями пилота, не распознавшего отказ и продолжавшего неконтролируемую перестановку стабилизатора до момента сваливания самолёта.

Последствия катастрофы 
 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) временно приостановил действие сертификата Ил-86.
 По словам председателя комиссии по расследованию авиапроисшествий Владимира Кофмана, после катастрофы рейса PLK-9560 анализ 2000 полётов Ил-86 показал частые случаи нарушения правил лётной безопасности, в том числе нарушения в использовании стабилизаторов.

Память 

 9 погибших членов экипажа рейса 9560 (КВС, штурман, бортинженер и 6 бортпроводников) были похоронены в братской могиле на «Кладбище памяти жертв 9 января» в Санкт-Петербурге.
 На месте падения Ил-86 установлен памятный крест с табличкой, на которой перечислены имена всех погибших членов экипажа.

Культурные аспекты 
 Разбившийся самолёт снялся в фильме «Шизофрения», вышедшем в 1997 году. По сюжету самолёт, совершавший рейс Санкт-Петербург — Париж, взорвался через несколько секунд после взлёта. Кроме борта RA-86060, в фильме снялся ещё один Ил-86 авиакомпании «Пулково» — борт RA-86061, ещё один — борт RA-86070 — упоминается в фильме.
 Также разбившийся самолёт (и сама авиакатастрофа) упоминается в книге Александра Балунова «Король и Шут. Бесконечная история» как чартерный борт, совершавший перевозку музыкантов на рок-фестиваль «Рупор», проходивший 27 июля 2002 года в Сочи. Часть музыкантов группы «Король и Шут» должна была возвращаться техническим рейсом по маршруту Москва — Санкт-Петербург, но в последний момент вся группа решила остаться в Москве для проведения фотосессии.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network

События 28 июля
Июль 2002 года
2002 год в Московской области
Авиационные происшествия в России 2002 года
Авиационные происшествия Пулковских авиалиний
Авиационные происшествия с Ил-86
Авиационные происшествия в Московской области
Авиационные происшествия вследствие потери управления в полёте